Péladeau est un nom de famille répandu au Québec. Le terme Péladeau peut se référer à :

Personnalités

 Pierre Péladeau (1925-1997), éditeur et homme d'affaires québécois,
 Pierre Karl Péladeau (né en 1961), homme d'affaires québécois, fils du précédent.
 Érik Péladeau, homme d'affaires québécois (imprimerie), fils du précédent.
 Pierrot Péladeau, chercheur et conseil en informatique, blogueur et chroniqueur.

Toponymes

 Rivière Péladeau, un tributaire de la rivière aux Feuilles (bassin hydrographique de la Baie d'Ungava) coulant dans le territoire non organisé de Rivière-Koksoak, dans la région du Nunavik, dans la région administrative du Nord-du-Québec, au Québec, au Canada.

Autres

 Centre Pierre-Péladeau, une importante salle de spectacle, voisin du pavillon de musique de l'Université du Québec à Montréal (pavillon identifié par la lettre Q 1), situé au 300 boulevard de Maisonneuve Est, à Montréal, au Québec, au Canada.

Peladeau